Black Cats (englisch „schwarze Katzen“) steht für: 

 Black Cats (Kunstflugstaffel), eine Helikopter-Kunstflugstaffel der Royal Navy
 Black Cats (1973), ein US-amerikanischer Sex-Kriminalfilm
 Black Cats (1985), eine US-amerikanische Filmkomödie

Siehe auch:
 Black Cat (Begriffsklärung)